José López Portillo puede referirse a:
 José López Portillo y Rojas (1850-1923), político, académico y escritor mexicano.
 José López Portillo y Weber (1889-1974), historiador y académico mexicano, hijo del anterior.
 José López Portillo y Pacheco (1920-2004), político y abogado mexicano que se desempeñó como presidente de México, hijo del anterior.